Bellicus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Bellicus Natalis, römischer Suffektkonsul 68 n. Chr.
 Gaius Bellicus Natalis Tebanianus, römischer Suffektkonsul 87
 Galeo Tettienus Bellicus, römischer Offizier (Kaiserzeit)